19310 Osawa – asteroide della fascia principale
 Osawa – quartiere di Mitaka, città del Giappone
 Shinichi Osawa – musicista giapponese
 Yuka Osawa – attrice pornografica e AV idol giapponese

Pagine correlate 

 Ozawa